Морошкино — название нескольких населённых пунктов в Костромской области России.

 Морошкино — деревня в Октябрьском районе.
 Морошкино — деревня в Пыщугском районе.